"P.S. I Love You" pode se referir: 

Na Literatura:
 PS, I Love You, uma novela de 2004 por Cecelia Ahern
 P.S. I Love You, uma novela de 2001 por Helen Schulman
 P.S. I Love You, um livro devocional por H. Jackson Brown
 P.S. I Love You, um livro de devoção cristã por Carl Miller
 P.S. I Love You: An Intimate Portrait of Peter Sellers, uma biografia por Michael Sellers

Em Filmes e Televisão:
 P.S. I Love You, um filme de 2007, estrelado por Hilary Swank e Gerard Butler, baseado na novela homônima de Cecelia Ahern
 P.S., um filme de 2004 baseado no romance P.S. I Love You de Helen Schulman
 P.S. I Luv U, uma série policial televisiva de curta duração de 1991.

Na Música:
 "P.S. I Love You (canção de 1934)", uma canção de 1934 por Johnny Mercer e Gordon Jenkins
 "P.S. I Love You (canção)", uma canção de 1962 da banda The Beatles

Desambiguação